

Persone
Francesca Lollobrigida (1991), campionessa mondiale di pattinaggio su pattini a rotelle e attiva pure nella velocità su ghiaccio
Francesco Lollobrigida (1972), politico
Gina Lollobrigida (1927-2023), attrice
Guido Lollobrigida (1929-2013), attore
Marco Lollobrigida (1971), giornalista

Musica
Lollobrigida Girls , gruppo musicale